Sztandar Komunizmu (1919) – periodyk wychodzący w Charkowie i Kijowie
 Sztandar Komunizmu (1920) – periodyk wychodzący w Mińsku i Smoleńsku